ЛРД — сокращение:
 Личный располагаемый доход
 Лаборатория реактивного движения